Са́ра Макви́ (, урожд. Са́ра Джо́нстон, ; ) — английская кёрлингистка.

В составе женской сборной Англии участница  и двенадцати . Восьмикратная .

Играла на позиции третьего и четвёртого.

Достижения 
 : золото (1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 The Curling Image Project (Week 18) - Curling History (см. "CIP-120")

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу